Група Ц Светског првенства у фудбалу за жене 1995. је играна у периоду од 6. до 10. јуна 1995. године. У групи су биле репрезентације Аустралија, Кина, Данска и Сједињених Држава.

Табела групе Ц

Утакмице
Сва наведена времена су локална, CEST (UTC+2).

Сједињене Државе против Кине

Данска против Аустралије

Сједињене Државе против Данске
Након што је у 88. минуту америчка голманка Брајана Скари искључена због играња руком са лоптом ван шеснаестерца и без преосталих замена, њено место на голу је заузела Миа Хам.

Кина против Аустралије

Сједињене Државе против Аустралије

Кина против Данске

Референце

Спољашње везе 
ФИФА Светско првенство за жене у Шведској 1995

Светско првенство у фудбалу за жене 1995.